Alexis Rolín – calciatore uruguaiano
 Dominique Rolin – scrittrice belga
 Jean Rolin – cardinale e vescovo cattolico francese
 Joshua Rolin Heytvelt – ex cestista statunitense
 Nicolas Rolin – diplomatico e mecenate francese
 Olivier Rolin – scrittore francese